Morro da Glória (Juiz de Fora) - bairro do município brasileiro de Juiz de Fora
 Morro da Polícia - elevação em Porto Alegre também conhecida como Morro da Glória

Desambiguação